Sziklák szeme – 1977-es amerikai horrorfilm Wes Craven rendezésében
Sziklák szeme – 2006-os amerikai horrorfilm Alexandre Aja rendezésében